

Збичина — село в гміні Пежув Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Збичина – населений пункт у Приморсько-Горанській жупанії в складі міста Црес